Mercury Insurance Open 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах.

Турнир-2010 является 30-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Сан-Диего со 2 по 8 августа 2010 года. Турнир являлся вторым соревнованием в рамках женской части US Open Series того года. Из лидеров соревнования перед турниром в Сан-Диего. на него пожаловали Агнешка Радваньская и Саманта Стосур.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Янкович (№ 2 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
Светлана Кузнецова впервые после своего прошлогоднего титула в Пекине выходит в полуфинал.
Светлана Кузнецова выигрывает свой 13-й титул в карьере. Второй раз подряд в финале она обыгрывает именно Агнешку Радваньскую.
Агнешка Радваньская прерывает серию из четырёх поражений подряд в полуфиналах.
Агнешка Радваньская продолжает свою серию из поражений в финалах.

Парный разряд

Факты 
Мария Кириленко выигрывает свой первый турнир в году.
Чжэн Цзе в третий раз в сезоне в финале турнира. Второй раз она одерживает победу.
Чжэн Цзе вторую неделю выходит в финал турнира турнира премьер серии.
Лиза Реймонд в третий раз в сезоне в финале турнира. Впервые она уступает решающий матч.
Ренне Стаббс во второй раз в сезоне в финале турнира. Австралийка также впервые уступает решающий матч.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Mercury Insurance Open

 WTA Тур 2010

 Премьер-турниры WTA
 US Open Series 2010

 Портал: Теннис

США
Теннис
Август 2010 года
2010
Сан-Диего